Bethlehem Tilahun Alemu (1980), femme d'affaires éthiopienne ;
 Dereje Alemu (1990), footballeur éthiopien ;
 Elfenesh Alemu (1975), athlète éthiopienne ;
 Habitam Alemu (1997), athlète éthiopienne ;
 Reeyot Alemu (1980), journaliste éthiopienne.